Риттих — фамилия.

Известные носители:
 
 Риттих, Давид (род. 1992) — чешский хоккеист, вратарь
 Риттих, Йенё (1889—после 1912) — венгерский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года, знаменосец сборной Венгрии на тех играх.